Toombs ist der Nachname von:
 Robert Augustus Toombs (1810–1885), US-amerikanischer Politiker und Brigadegeneral
 Jaheem Toombs (* 2001), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger